Foissac kan syfta på:
 Foissac, Aveyron
 Foissac, Gard